Сен-Кристо́ф-ан-Базе́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён. Административный центр кантона Сен-Кристоф-ан-Базель.

Коммуна расположена на расстоянии около 195 км на юг от Парижа, 85 км на юг от Орлеана, 45 км на север от Шатору.

Население 

Население — 378 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Результаты муниципальных выборов в марте 2008 на официальном сайте департамента Эндр
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini
 Население города с 1968 по 2007 год на официальном сайте INSEE